Franciaország
Saint-Marcel, település Ain megyében
Saint-Marcel, település Ardennes megyében
Saint-Marcel, település Eure megyében
Saint-Marcel, település Indre megyében
Saint-Marcel, település Meurthe-et-Moselle megyében
Saint-Marcel, település Morbihan megyében
Saint-Marcel, település Haute-Saône megyében
Saint-Marcel, település Saône-et-Loire megyében
Saint-Marcel, település Savoie megyében
Saint-Marcel, Párizs egyik metróállomása

 Kanada
Saint-Marcel, település Québec tartományban

 Olaszország
Saint-Marcel, település Valle d’Aosta régióban